Sprint mężczyzn na mistrzostwach świata w biathlonie 2015 odbył się 7 marca w Kontiolahti. Był to pierwszy bieg indywidualny mężczyzn na mistrzostwach. Do zawodów zgłoszonych zostało 129 zawodników. Dwóch nieukończyło rywalizacji.

Mistrzem świata został zawodnik Norwegii Johannes Thingnes Bø, dla którego był to pierwszy, indywidualny medal mistrzostw świata. Srebro wywalczył Kanadyjczyk Nathan Smith. Brązowy medal zdobył starszy brat triumfatora, Tarjei Bø.

Wyniki

Bibliografia
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2015